Андре́с Трапье́льо (, 10 июня 1953, Мансанеда-де-Тори́о, провинция Леон) — испанский поэт, прозаик, эссеист.

Биография 
Закончил филологический факультет Вальядолидского университета. С 1975 живёт в Мадриде. Широко публикуется в прессе, выступает по телевидению. Подготовил к изданию произведения Унамуно, Хименеса, Бергамина, Рамона Гомеса де ла Серны, Рамона Гайи и др., автор монографий о Сервантесе, Хосе Гутьерресе Солане.

Произведения

Поэзия 
 Junto al agua (1980)
 Las tradiciones (1982)
 La vida fácil (1985)
 El mismo libro (1989)
 Las tradiciones (1991, собрание стихотворений)
 Acaso una verdad (1993, Премия критики)
 Poemas escogidos (1998, избранные стихотворения, 2-е изд. 2001)
 Rama desnuda (1993—2001) (2001)
 Un sueño en otro (2004)
 El volador de cometas (Antología) (2006)
 Segunda oscuridad (2012)

Романы и рассказы 
 La tinta simpática (1988)
 El buque fantasma (1992)
 La malandanza (1996)
 Días y noches (2000)
 La noche de los cuatro caminos. Una historia del Maquis. Madrid, 1945 (2001)
 Los amigos del crimen perfecto (2003, премия Надаля; рус.пер. 2006)
 Al morir don Quijote (2004)
 Los confines (2009)
 Apenas sensitivo (2011)
 Ayer no más (2012)

Эссе 
 Las vidas de Cervantes (1993)
 Viajeros y estables (1993)
 Las armas y las letras. Literatura y guerra civil 1936—1939 (1995, 2-е изд. 2010)
 Clásicos de traje gris (1997)
 Los nietos del Cid. La nueva edad de oro (1898—1914) (1997)
 El escritor de diarios (1998)
 El arca de las palabras (2004)
 Imprenta moderna. Imprenta y literatura (2006)
 Los vagamundos (2011)

Публикации на русском языке 
 Клуб идеальных убийств. М.: АСТ; Транзиткнига, 2006
 [Стихотворения]/ Перевод Б.Дубина// Иностранная литература, 2011, № 12, с.67-70

Признание 
Премия критики за книгу стихов (1993), литературная премия Мадрида (2002), премия Надаля (2003), национальная премия за журналистику имени Мигеля Делибеса (2005) и др. награды.

Ссылки 
 Персональный сайт
 Стихи on line 
 Поэзия on line 

Писатели Испании
Поэты Испании
Журналисты Испании
Эссеисты Испании
Эссеисты по алфавиту